Endsilbe steht für:

 die letzte Silbe eines Wortes, siehe Silbenposition
 Nachsilbe, ein hinter den Wortstamm tretendes Morphem (Abschlussmorphem), siehe Suffix